Table des caractères Unicode U+F0000 à U+F0FFF.

Zone à usage privée - extension A () 
Ces points de code sont assignés pour les usages privés : aucun caractère standard n’y est officiellement défini.

Table des caractères

Voir aussi

Liens externes 
  Private Use Area Extension A, table sur le site Unicode (document PDF).

Articles connexes 
 Table des caractères Unicode (F0000-F0FFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Notes et références 

0F000